Quatre navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Bellerophon, d'après le héros grec du même nom et deux autres auraient dû le porter :
le , un vaisseau de 74 canons de troisième rang lancé en 1786. Il est transformé en ponton en 1815 et revendu en 1836 ;
le HMS Bellerophon, un navire de ligne de troisième rang portant 80 canons nommé Waterloo lors de son lancement en 1818. Il est renommé Bellerophon en 1824 et revendu en 1892 ;
le , un cuirassé à coque en fer lancé en 1865. Renommé Indus III en 1904 il sert de navire-école jusqu'à sa revente en 1922 ;
le , un cuirassé navire de tête de la classe du même nom. Lancé en 1907 et démoli en 1921 ;
le HMS Bellerophon aurait dû être un croiseur de . Il est renommé Blake avant que sa construction ne commence en 1944 ;
le HMS Bellerophon aurait dû être un croiseur de classe Minotaur. Il est renommé Tiger en 1945 durant sa construction et lancé l'année suivante.

Voir aussi

Source 

Bellerophon